Dəlilər – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Dəlilər – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Dəllər – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian